Balík, zdrobněle balíček, je obecné označení pro něco zabaleného a navzájem spojeného do jednoho kusu. V praxi se může jednat o:

 balík (zásilka) – zásilka určená pro přepravu menšího množství předmětů nebo látky např. poštou (poštovní balík) či zásilkovou službou
 balíkovna – Česká pošta poskytuje službu „Balík Do balíkovny“ pro zákazníky eshopů, kdy hmotnost balíku může být až 20 kg
 softwarový balíček – více významů
 kancelářský balík – v informatice označení pro skupinu kancelářského software prodávaného jako celek
 vlnový balík – ve fyzice prostorově lokalizovaná superpozice vln blízké frekvence, šířící se stejným směrem
 balík slámy
 vesnický balík – pejorativní označení pro nekosmopolitního vesničana
 balíček (změn, opatření, pozměňovacích návrhů…) – v politice; synonymum pro skupinu, množinu nebo řadu; projednávané nebo schvalované v jednom celku

příjmení osob
 viz Balík (příjmení)

Externí odkazy